Garibius är ett släkte av mångfotingar. Garibius ingår i familjen stenkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkrypare
Garibius